

Geografia 

 Placerville (California), città californiana nella Contea di El Dorado;
 Placerville (Colorado), città dello stato del Colorado, contea di San Miguel;
 Placerville (Idaho), città dell'Idaho, contea di Boise.